

Patronyme 

 Adel Weir (1983-), joueuse de squash sud-africaine ;
 Amanda Weir (1986-), nageuse américaine ;
 Andy Weir (1972-), romancier américain ;
 Caroline Weir (1995-), footballeuse écossaise ;
 David Weir (1970-), footballeur écossais ;
 David Weir (1979-), athlète handisport britannique ;
 Doddie Weir (1970-2022), joueur de rugby à XV écossais ;
 Duncan Weir (1991-), joueur de rugby à XV écossais ;
 Elizabeth Weir (1948-), femme politique canadienne ;
 Glen Weir (1951-2023), joueur canadien de football canadien ;
 Harrison Weir (1824-1906), éleveur et artiste anglais ;
 John Jenner Weir (1822-1894), fonctionnaire des douanes, ornithologue et entomologiste britannique ;
 John Weir (1879-1971), médecin de la famille royale britannique ;
 Johnny Weir (1984-), patineur artistique américain ;
 Judith Weir (1954-), compositrice britannique ;
 Julian Alden Weir (1852–1919), peintre impressionniste américain ;
 Leslie Weir (1883-1950), colonel écossais de l'Armée indienne britannique ;
 Leslie Weir, bibliothécaire canadienne ;
 Mike Weir (1970-), golfeur canadien ;
 
 Robert Walter Weir (1803-1889), peintre américain ;
 Peter Weir (1944-), réalisateur australien ;
 Peter Weir (baron Weir de Ballyholme) (1968-), homme politique nord-irlandais ;
  ;
 Silas Weir Mitchell (1829-1914), médecin neurologue et écrivain américain ;
 Silas Weir Mitchell (1969-), acteur américain ;
 Wally Weir (1954-), défenseur professionnel de hockey sur glace canadien ;
 Walter Weir (1929-1985), personnalité politique canadienne ;
 Warren Weir (1989-), athlète jamaïcain ;
 William Alexander Weir (1858-1929), avocat, juge et homme politique québécois ;
 Zane Weir (1995-), athlète italien et sud-africain.

personnage de fiction
 Elizabeth Weir, personnage de fiction des séries télévisées Stargate Atlantis et Stargate SG-1.

Toponyme 

 Weir, ville située au Kansas ;
 Weir, ville située au Mississippi ;
 Weir, ville située au Texas ;
 Weir Farm National Historic Site, aire protégée du Connecticut.